The Intern – film del 2000 diretto da Michael Lange
 Lo stagista inaspettato (The Intern) – film del 2015 diretto da Nancy Meyers
 The Intern (La stagiaire) – serie televisiva francese del 2015